Burt Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burt Mountain (New York)	
 Burt Mountain (North Carolina)